Un muscle interosseux peut désigner : 
 au niveau de la main :
 un muscle interosseux palmaire,
 un muscle interosseux dorsal ;
 au niveau du pied :
 un muscle interosseux plantaire,
 un muscle interosseux dorsal.